Фюне́с () — французская фамилия испанского происхождения (см. Фунес).

Известные носители:
 Луи де Фюнес (1914—1983) — французский киноактёр, комик, режиссёр, сценарист.
 Изабель де Фюнес (род. 1944) —  французская актриса и певица, племянница Луи де Фюнеса.
 Оливье де Фюнес (род. 1949) — в прошлом французский актёр, сын Луи де Фюнеса.